Cotorra peut désigner :

Toponymes

Cotorra : une municipalité du département de Córdoba.

Cotorra : une île du delta de l'Orénoque.

Homonymie de toponyme